William Courtney ist der Name folgender Personen:

* William Harrison Courtney (* 1944), US-amerikanischer Diplomat
 William Wirt Courtney (1889–1961), US-amerikanischer Politiker, siehe W. Wirt Courtney